San Marcos de Arriba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Marcos de Arriba, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 San Marcos de Arriba, Jalisco, Encarnación de Díaz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar